Фю̀чърси (мн.ч.) е заемка от английското futures (мн.ч.) и може да се отнася до:

 Финанси
 Фючърсни договори – търгуеми договори за финансови деривати
 Фючърсна борса – финансов пазар, където се търгуват фючърсни договори
 Futures (списание) – американско финансово списание

Социални науки
 Фючърсни проучвания – мултидисциплинарни проучвания на модели за определяне на вероятността от бъдещи тенденции
 Futures (журнал) – академично списание, обхващащо изследвания на бъдещето

Музика
 Futures (албум) –  петият студиен албум от 2004 г., издаден от Jimmy Eat World
 Futures (песен) – сингъл от горния албум
 Futures (група) – рок група, базирана в Лондон 

 Спорт
 Фючърси турнири по тенис от Верига за мъже на Международната тенис федерация
 Futures Tour – официална развойна голф обиколка на Женската професионална асоциация по голф  (LPGA – Ladies Professional Golf Association)